Martí l'Humà (Girona, 1356 - Barcelona, 1410), sobirà de la Corona d'Aragó 
 Papa Martí I (Todi, Úmbria - Quersonès, 655)
 Martí I de Ribagorça, comte de Ribagorça (1533-1565) i (1573-1581) IV duc de Vilafermosa (1573-1581)